

Patronyme 

 Alice Frey (1895-1981), peintre belge née à Anvers ;
 André Frey (1886 - 1912), aviateur français ;
 André Frey (1919-2002), footballeur français ;
 Anne Gaillard née Anne Frey (1939-), journaliste et animatrice de radio française ;
 Casey Frey (1993-), danseur américain ;
 Charles Frey (1888-1955), homme politique alsacien ;
 Claude Frey (1943-), homme politique suisse ;
 Emil Frey (1838-1922), homme politique suisse ;
 Emil Frey (1889-1946), compositeur suisse ;
 Éric Frey (1959-), acteur français ;
 Fernand Frey (1877-1959), acteur français ;
 Friedrich Frey-Herosé (1801-1873), homme politique suisse ;
 Gerhard Frey (1944-), mathématicien allemand ;
 Gerhard Frey (1933-2013), homme politique allemand ;
 Glenn Frey (1948-2016), musicien, chanteur, compositeur et acteur américain ;
 Heinrich Frey (1822-1890), entomologiste suisse d'origine allemande ;
 Henri-Nicolas Frey (1847-1932), général de division français ;
Jacob Frey (1981-), homme politique américain ;
 James Frey (1969-), écrivain américain ;
 James N. Frey (1943-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Jean-Baptiste Frey (1878-1939), prêtre spiritain français ;
 Jim Frey (1931-2020), dirigeant de baseball américain ;
 Johannes Frey (1996-), judoka allemand ;
 Joseph Frey (1771-1850), missionnaire chrétien ;
 Julius Frey (1881-1965), nageur allemand ;
 Junius Frey (1759-1794), personnage de la Révolution française ;
 Karl-Richard Frey (1991-), judoka allemand ;
 Léa Frey (1886-19..), actrice française ;
Łucja Frey (1889-1942), médecin et neurologue polonaise ;
Max Frey, peintre allemand (1874-1944) ;
Max Frey, peintre autrichien (1902-1955) ;
Max Frey, chef de chœur allemand (1941-) ;
 Michel Frey (1973-), pilote automobile suisse ;
 Nathalie Frey (1975-), championne de bridge ;
Nicolas Frey (1984-), footballeur français ;
 Oszkár Frey (1953-), canoéiste hongrois ;
 Philippe Frey (1958-), spécialiste français des déserts ;
Raymond Frey (1952-), footballeur français ;
 Roger Frey (1913-1997), homme politique français ;
 Sami Frey (1937-), acteur français ;
 Sebastian Frey (1984-), cycliste allemand ;
 Sébastien Frey (1980-), footballeur français ;
 Stephen Frey (1960-), auteur américain de roman policier ;
 Taylor Frey (1989-), acteur américain ;
 Thomas Frey (1984-), skieur alpin français ;
Tilo Frey (1923-2008), femme politique suisse ;
 Walter Frey, homme politique suisse ;
 William Frey, (1971-), handballeur ;
  (?-), démographe américain.

Économie 
 Frey : une société d'investissement immobilier cotée française, spécialisée dans le développement de parcs et centres commerciaux en Europe, et de leur gestion locative ;
Frey como : couturier producteur d'écharpes et foulards implanté (production et vente) à Côme (Italie) 
 Chocolat Frey : groupe chocolatier suisse ;
 Emil Frey : concessionnaire de voiture en Suisse ;
Emil Frey France, sa filiale française ;
 Pierre Frey, entreprise de tissus d'ameublement fondée en 1935 par le créateur éponyme, Pierre Frey

Mythologie 
 Frey (ou Freyr), dieu de la mythologie nordique.

Littérature 
 Frey est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics. Il est inspiré du dieu scandinave Frey dans la mythologie nordique ;
 La maison Frey est une des familles protagonistes du cycle du Trône de fer et de la série télévisée qui en est adaptée.

Patronyme allemand
Patronyme anglais
Patronyme suisse
Patronyme français